Неофи́т (от  — «новонасаждённый»)
 Неофит (религия) — новый приверженец, новичок.
 Неофит (ботаника) — растение, недавно появившееся в местной флоре.
 Неофит (имя) — мужское личное имя греческого происхождения.

Топонимы 
 Неофит-Бозвелиево — село в Кырджалийской области Болгарии.
 Неофит-Рилски — село в Варненской области Болгарии.